Бургов — фамилия; имеет женскую форму Бургова.
 Бургов, Вячеслав Алексеевич — советский учёный, доктор наук, профессор, специалист в области кино и телевизионной техники.
 Бургов, Николай Андреевич (1915 — ?) — советский учёный, доктор физико-математических наук, лауреат Сталинской премии.